Калиев — фамилия.

Известные носители:
 Калиев, Анвар Мадиевич (1921—1998) — Герой Советского Союза.
 Калиев, Ауталип Елтренович (1925—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Калиев, Байынкол Калиевич (род. 1939) — советский и казахстанский учёный-филолог, д. филол. н., проф., лауреат Госпремии КазССР.
 Калиев, Гани Алимович (род. 1938) — политический деятель Республики Казахстан.
 Калиев, Еркин Жакенович (род. 1957) — казахстанский политик, бизнесмен, топ-менеджер национальной авиакомпании.
 Калиев, Наубат Калиевич (1945—2018) — казахстанский учёный-политолог, общественный деятель.
 Калиев, Нургазы (1900—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Калиев, Омирсерик (1947—2017) — заслуженный артист Казахстана.
 Калиев, Расул Бейсенович (род. 1991) — казахстанский борец, чемпион Азии.
 Калиев, Талгат Габдуллович (род. 1962) — казахстанский дипломат.

Калиева 
 Калиева, Джамиля Рахметовна (1934—2006) — старший чабан колхоза «Заря коммунизма» Харабалинского района Астраханской области, Герой Социалистического Труда.
 Калиева, Шолпан Сейдулаевна (род. 1980) — мастер спорта Республики Казахстан международного класса (дзюдо), многократная чемпионка РК.